Courbouzon pode se referir a:
 Courbouzon (Jura)
 Courbouzon (Loir-et-Cher)

Desambiguações de topônimos